Косм II Дюмустье (, до 1545 — 1605, Руан, Франция) — французский портретист, придворный художник Екатерины Медичи, Генриха III, Маргариты Валуа, королевы Наварры, Генриха IV. Отец придворного художника Генриха IV Даниеля Дюмустье. Ему атрибутируются работы Монограммиста IDC.

Биография 
Косм Дюмустье был младшим из трех сыновей художника Жоффруа Дюмустье. Неизвестна его дата рождения. В своем брачном договоре с Шарлоттой Бернье от 21 февраля 1577 года Косм упоминается в качестве квалифицированного художника и камердинера королевы-матери Екатерины Медичи и королевы Наваррской, но он, вероятно, начал службу Екатерине Медичи только с 1574 года. Королева-мать предоставила ему годовой оклад в размере 300 ливров. В 1580 и 1581 годах он находился в свите королевы Маргариты во время её путешествий в Nérac Bagnères. Портрет королевы Наварры, отправленый в Champvallon, вероятно, был написан Космом. В 1583-1584 годы находился в свите короля Генриха III.

Косм был отцом известного художника Даниэля Дюмустье, родившегося вне брака 14 мая 1574 года у Шарлотты Бернье, горничной королевы-матери.  Его положение узаконил брачный контракт родителей 21 февраля 1577 года. Шарлотта умерла в следующем году и была похоронена 2 августа на Кладбище Невинных (). Косм Дюмустье в 1595 году вновь женился, на этот раз на Мари Картон, дочери Екатерины Мете и Гийома Картона.

Косм, вероятно, оставался на службе Екатерина Медичи до её смерти в 1589 году. В начале правления Генриха IV Косм удалился в Руан и поселился сначала в приходе Святого Николая, а затем в приходе Святого Вивьена.

Генрих IV даровал Косму годовую ренту в 400 ливров. Художник пользовался большой известностью. В двух своих письмах 3 ноября 1617 и 18 декабря 1629 года, Сезар Нострадамус (сын астролога Нострдамуса), сам историк, поэт и художник, признавал Косма «одним из самых достойных людей своего времени». Нострадамус был его другом и учеником.

Косм Дюмустье умер в 1605 году и был похоронен 6 октября в Руане, в приходе Сен-Вивьен.

Атрибуция произведений 
Ни одна работа долгое время не была отождествлена с произведениями Косма Дюмустье. Тем не менее, французский искусствовед Анри Бушо () предложил атрибутировать Косму работы Монограммиста IDC (). На самом деле монограмма отчётливо читается как «DIC», но по традиции, идущей с Анри Бушо и Луи Дидье, буквы в ней переставлены. Бушо истолковывал монограмму («IDC») как «Cosme Dumonstier Invertit». Он приписал этому мастеру пятнадцать работ. Эта гипотеза была подтверждена и обоснована Даниелем Лекёром. По его мнению, Монограммист IDC был не только современником Косма (а Монограммисту IDC традиционно приписывают период активности с 1574 до 1600 год, что соответствует времени творческой активности Косма Дюмустье), но и имел большое влияние на работы Даниеля Дюмустье, сына Косма.

Работы Монограммиста IDC Анри Бушо первоначально приписывал художнику Жану Декуру (), однако эта атрибуция была отвергнута из-за несовпадения хронологии. Декур скончался около 1585 года, а лучшие работы Монограммиста IDC были написаны в следующие пятнадцать лет. Высказывалось и предположение, что «IDC» — не монограмма художника, а инициалы его модели.

Особенности творчества 
Для портретов Монограммиста IDC характерна одухотворённость и чувственность персонажа, детальная прорисовка лица сочетается с едва намеченными линиями костюма. Художник наследует традиции не только французской, но и фламандской художественной школы. Портретируемый всегда развёрнут на три четверти по отношению к зрителю. Модели чаще принадлежат к буржуазной среде, чем к аристократии. Художник подчёркивает желание своей модели понравиться зрителю и выглядить представителем светского общества. Техническое совершенство сочетается с глубоким психологизмом.

Наиболее яркие работы мастера: Портрет Габриэль д’Эстре (1594—1598, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж), фаворитки Генриха IV, Портрет короля Генриха III (1583, Частное собрание), Портрет неизвестной дамы из буржуазной среды (около 1580, Париж, Национальная библиотека), Портрет молодого человека (около 1588, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж), Портрет графа Келюса в юности (Бостон, Музей изящных искусств). Влияние художника ощутимо в творчестве Анонима Лекурье, Анонима герцога Жуайёза и Пьера Дюмустье. Искусствоведы воспринимают его творчество как вершину карандашного рисунка последней трети XVI века.

Литература 
 Guiffrey J. Les Dumoustier dessinateurs de portraits aux crayons XVI et XVII siecle. Revue de l'art ancien et modern. Paris. 1906. Vol 18.

Примечания

Ссылки 
 Мальцева И. Л. карандашный портрет XVI века. — , 1978. — С. 181—184. Фрагмент, посвящённый творчеству Монограммиста IDC.

Художники Франции XVI века
Художники Франции XVII века
Художники барокко
Художники-портретисты Франции
Художники маньеризма
Художники Возрождения
Художники-портретисты Ренессанса